Зинка Друмева е българска актриса.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 
 Зинка Друмева в КиноПоиск
 Зинка Друмева в bgmovies

Български актьори и актриси